

Населені пункти та їхні частини
 Замлине — село в гміні Тишовце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Замлине — село в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Замлине — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Замлине — село в гміні Єжув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Замлине — село в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Замлине — село в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Замлине — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Замлине — частина міста Ниса в Ниському повіті Опольського воєводства
 Замлине — частина села Неледєв (Неледев) у гміні Тшещани Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Замлине — частина села Кшивда в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Замлине — частина села Криниця (Криніце) в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Замлине — частина села Звяртувек у гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Замлине — частина села Хархув-Панський в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Замлине — частина села Ядовники в гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Замлине — частина села Пшецишув у гміні Пшецишув Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Замлине — частина села Псари в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Замлине — частина села Сулковіце в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Замлине — частина села Подстолиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Замлине — частина села Воля-Пшемиковська в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Замлине — частина села Івановіце-Дворські в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Замлине — частина села Ходорова в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Замлине — частина села Ґлоґочув у гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Замлине — частина села Зембжиці в гміні Зембжице Суського повіту Малопольського воєводства
 Замлине — частина села Корнациська в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Замлине — частина села Пежхня в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Замлине — частина села Скшешев у гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Замлине — частина села Боркі в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Замлине — частина села Лещава-Горішня (Лещава-Ґурна) в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Замлине — частина села Невятровиці в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Замлине — частина села Чонсткув у гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Замлине — частина села Жеменовиці в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Замлине — частина села Недзьвиці в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Замлине — частина села Бодзехув у гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Замлине — частина села Двікози в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Замлине — частина села Завадка в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Замлине — колонія в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Замлине — колонія в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Замлиння (значення)

Примітки